Morocco Tennis Tour 2009 steht für:

 Morocco Tennis Tour Marrakesch 2009, Tennisturnier in Marrakesch
 Morocco Tennis Tour Meknès 2009, Tennisturnier in Meknès
 Morocco Tennis Tour Rabat 2009, Tennisturnier in Rabat
 Morocco Tennis Tour Tanger 2009, Tennisturnier in Tanger